Heddergott ist der Familienname folgender Personen:
 Hrabanus Heddergott (1913–1993), deutscher Benediktinerabt
 Karl-Heinz Heddergott (1926–2021), deutscher Fußballtrainer